Det här är en lista över Vasateaterns i Stockholm repertoar.

Vasans repertoar 1886-1887 (Johan August Berndt)

Vasans repertoar 1887-1889 (Anna Norrie, Wilhelm Kloed och Mauritz Gründer)

Vasans repertoar 1889-1893 (August Warberg och Emil Strömberg)

Vasans repertoar 1893-1895 (August Warberg)

Vasans repertoar 1895-1926 (Albert Ranft)

Vasans repertoar 1926-1928 (Operettaktiebolaget)

Vasans repertoar 1929-1930 (Franz Engelke)

Vasans repertoar 1931-35 (Gösta Ekman)

Vasans repertoar 1935-1936 (Per Lindberg och Harry Roeck Hansen)

Vasans repertoar 1936-1952 (Martha Lundholm)

Vasans repertoar 1952-84 (Per Gerhard)

Vasans repertoar 1984-1998 (Sandrews)

Vasans repertoar 1998-2003 (Kungliga Operan)

Vasans repertoar 2003-2004 (Ulf Larsson & Åke Malmros)

Vasans repertoar 2004-2010 (Egerbladh & Villman)

Vasans repertoar 2016–

Referenser

Noter

Källor 

Teatrar i Stockholm
Listor över teateruppsättningar